Kapellebrug (Hulst), een buurtschap in de gemeente Hulst
Kapellebrug (Meetkerke), een brug over de Blankenbergse Vaart